Адарнасе () — грузинское имя. Может означать:

 Адарнасе (ум. 887) — царь Абхазии.
 Адарнасе II (ум. ок. 870) — соправитель Тао-Кларджети титулом эриставт-эристави.
 Адарнасе II Артануджели (ум. 945) — принц Тао-Кларджети.
 Адарнасе III Багратиони (ум. 896) — принц Тао-Кларджети с титулом эриставт-эристави.
 Адарнасе IV (ум. 923) — царь картвелов.
 Адарнасе V (ум. 961) — куропалат Картли-Иберии и правитель Тао-Кларджети с титулом магистра (945) и куропалата (958).